Dall’Ara ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Dall’Ara (* 1933), italienischer Endurosportler
 Gustavo Dall’Ara (1865–1923), italienischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Stadio Renato Dall’Ara, Stadion in Bologna 
 Dallara (Begriffsklärung)